Вито () — помимо итальянского мужского имени, может также иметь значение:

В составе топонимов
 Вито-д'Азио
 Сан-Вито
 Монте-Сан-Вито
 Сан-Вито-Романо
 Сан-Вито-сулло-Йонио
 Сан-Вито-Кадоре
 Баньоло-Сан-Вито
 Сан-Вито-Киетино
 Челле-ди-Сан-Вито
 Сан-Вито-аль-Тальяменто
 Сан-Вито-ди-Фаганья
 Сан-Вито-аль-Торре
 Сан-Вито-деи-Норманни
 Сан-Вито-Ло-Капо
 Сан-Вито-ди-Легуццано

Персоналии
 Вито, Элио
 Лопес-Вито, Мария Луиза
 Де Вито:Де Вито, Андреа, Де Вито, Дэнни, Тори Дэ Вито

Прочее
 Вито Корлеоне
 Дон Вито

См. также 
 ДеВито

Мужские имена